Do 17 steht für:
 Dornier Do 17, ein zweimotoriger Schulterdecker des deutschen Flugzeugherstellers Dornier

DO-17 steht für:
 , ISO-3166-2-Code der Provinz der Dominikanischen Republik

DO17